Baner může být:

 reklamní banner
 Johan Banér (1596–1641), švédský vojevůdce
 Václav Erban (* 1935), pod pseudonymem Václav Baner, český autor detektivek
 Baner (Puné), předměstí indického Puné